Tamarro — род динозавров-теропод из семейства троодонтид, живших на территории современной Испании в конце мелового периода. Представлен единственным видом — Tamarro insperatus.

Этимология 
Название рода образовано от tamarro (также gambosi) — небольшого, неуловимого существа из каталонского фольклора. Обозначение вида на латыни означает «неожиданный». По словам исследователей, описавших динозавра, видовое название указывает на то, что открытие представителя семейства троодонтид на территории Европы было некой неожиданностью для палеонтологов.

История находки 

Плюсневая кость стопы была обнаружена в сентябре 2003 года недалеко от местности Сант-Рома-д'Абелья (Sant Romà d'Abella), в регионе Пальярс-Жусса, провинции Льейда. Типовой вид назвали и описали в 2021 году Альберт Селлес, Бернат Вила, Стивен Брусатти, Филип Карри и Анхель Галобарт. Описание нового рода и вида было опубликовано в электронной версии журнала, в результате чего для подтверждения действительности находки ей был присвоен уникальный идентификационный номер с занесением в Международный официальный реестр зоологической номенклатуры ZooBank.

Голотип MCD-7073 был найден в осадочной горной породе серого мергеля в формации Таларн (англ. Talarn Formation), которая относится к позднему маастрихту (~66 млн лет назад), в пределах 200 000 лет после массового вымирания, которое ознаменовало конец эры динозавров. Он состоит из второй правой плюсневой кости. Морфология кости указывает на то, что находка может принадлежать не полностью зрелой особи.

Описание 
Животное при жизни представляло собой динозавра небольшого размера, около 160 сантиметров в длину, примерно равный другому представителю семейства троодонтид — Gobivenator. Динозавр представляет собой первого троодонтида, известного на территории Европы. Остальные находки принадлежащие динозаврам-тероподам представлены в основном зубами или другими фрагментарными окаменелостями. 

При описании был определены ряд уникальных особенностей динозавра. В нижней части кости имеется небольшое пронизывающее отверстие, а также присутствует выступающий гребень. Плюсна является субарктометатарзальной, т. е. строение кости является промежуточным между примитивным и более развитым, демонстрирующая эволюцию к повышенной подвижности задних стоп среди динозавров-теропод. У плюсневой кости отсутствует шарнирное сочленение в нижней её части. Нижняя суставная поверхность небольшого размера.

Палеоэкология 
Tamarro insperatus жил в конце мелового периода на острове Иберо-Арморика, включающий территории современных Португалии, Испании и юга Франции. В меловом периоде Европа представляла собой архипелаг островов, а представители их населявшие отличались небольшими размерами, связанные с их островными средами обитания. По имеющимся летописям окаменелостей Tamarro одновременно сосуществовал с карликовыми завроподами и ламбеозавринами Pararhabdodon isonensis. Исследователи предполагают, что Tamarro insperatus мог мигрировать из Азии и достичь Иберо-Арморики не позднее сеномана или во время маастрихтских расселений динозавров.

Филогения 
Tamarro insperatus был отнесён к подсемейству Jinfengopteryginae семейства Troodontidae. Кладистический анализ определил его как родственный двум ещё не названными образцами из Монголии: MPC-D 100/1128 (также называемый MPC-D 100/1126) и MPC-D 100/140.

Примечания 

Троодонтиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Фоссилии из меловых отложений Испании
Фоссилии, описанные в 2021 году